Byrthelm – imię męskie pochodzenia staroangielskiego.

Znanych jest trzech średniowiecznych biskupów o tym imieniu:

 Byrthelm – biskup Winchesteru
 Byrthelm – biskup Londynu
 Byrthelm – biskup Selsey